«Проект X: Дорвались» () — основанная на реальных событиях молодёжная комедия режиссёра Нимы Нуризаде и продюсера Тодда Филлипса.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Мельбурне в 2008 году и получивших известность на весь мир. Тогда 16-летний подросток Кори Уортингтон в отсутствие родителей устроил вечеринку, которая собрала по меньшей мере несколько сотен человек. Приглашение на неё подросток разместил на сайте бесплатных объявлений. Веселье окончилось массовыми беспорядками, прибытием полицейских с собаками и даже вызовом военного вертолёта.

Слоган данного фильма: «Вечеринка, о которой ты даже не мечтал».

Сюжет 
В мае 2011 года в Южной Пасадене двое учеников старших классов Коста и Джей Би решили устроить вечеринку для своего друга Томаса в честь его дня рождения. Родители Томаса уехали на выходные и оставили его одного дома, велели ему не приводить домой много людей и не трогать отцовский Мерседес. Томас не хотел проводить вечеринку у себя дома, боясь, что его родители обо всём узнают, но его друг Коста не стал слушаться Томаса и продолжал придерживаться своего плана. Парень по имени Дэкс снимает всё происходящее на камеру. Коста отправил всей школе смс про вечеринку у Томаса, в то время Томас пригласил самую привлекательную девушку в школе.

Томас, Коста, Джей Би и Дэкс отправляются за покупкой марихуаны на минивэне (который ему подарила в честь дня рождения мама) к одному торговцу наркотиками по прозвищу Tи-Рик. Пока Tи-Рик ходил за травкой, Коста крадёт у него фарфорового гнома, дабы сделать его символом предстоящей вечеринки. Tи-Рик, обнаружив пропажу гнома, погнался за ними, но те смогли уехать. Наступила ночь, и должна была начаться вечеринка, но никто не пришёл, Томас стал волноваться, что вечеринка не удастся, но вдруг на вечеринку приходит большое количество людей. Томас первоначально пытается ограничить толпу задним двором у бассейна, но народ продолжает прибывать на вечеринку, и гулянка выплёскивается в сам дом и на проезжую часть. Организаторы теряют контроль над происходящим. Томас спрашивает у Косты, кому он говорил про вечеринку. Коста отвечает, что разместил объявления на сайте Craigslist и объявил о предстоящей вечеринке на местном радио, боясь, что никто не придёт.

Во время веселья актёр Майлз Теллер разбивает символ вечеринки, фарфорового гнома, и в нём обнаруживается большое количество таблеток экстази, которые быстро расхватывает толпа. В полицию поступает множество жалоб на шум. На место прибывают патрульные, но толпа замолкает, убедив тем самым полицейских, что вечеринка закончилась. Но после ухода полиции всё продолжается. Томас, напившись, целует свою давнюю подругу Кирби и говорит ей, что любит её. Алексис на протяжении всей вечеринки пытается соблазнить Томаса, и ей удаётся затащить его в спальню, где она раздевается и начинает его целовать. Они ложатся на постель, и в этот момент в комнату входит Кирби. Застав парочку голыми, Кирби обиделась и убежала, Томас пытается её догнать и объясниться. Тем временем карлик заезжает на отцовской машине Томаса в бассейн, мстя таким образом за то, что ребята засунули его в духовку.

Возвращается полиция и очень сильно удивляется количеству гостей, они просят всех мирно разойтись, но толпа начинает закидывать полицию бутылками из-под выпивки, и полицейские зовут подмогу. Прилетает телевизионный вертолёт и транслирует всё происходящее в прямом эфире. На подмогу полиции прибывает отряд спецназа, который закидывает толпу дымовыми и свето-шумовыми гранатами. Внезапно на вечеринку заявляется Ти-Рик, вооружённый огнемётом, пытаясь вернуть своего гнома. В поисках Косты он начинает поджигать деревья и машины, заставляя гостей бежать с вечеринки. Спецназ стреляет по нему резиновыми пулями, но они не пробивают броню, поэтому спецназ переходит на боевое оружие и попадает в баллоны, которые взрываются от повреждений, при этом поджигая всё вокруг. Томас, Коста, Джей Би и Дэкс убегают вместе с остальной толпой, так как дом Томаса загорелся, а огонь распространяется на окрестности.

К утру друзья расходятся по домам. Родители, вернувшись домой после многих звонков от разозлённых соседей, узнают о происшествии. Отец Томаса очень зол. Он стоит с сыном возле бассейна, из которого вытаскивают его любимую машину, и говорит Томасу, что его ждало чудесное будущее в колледже, но теперь все деньги, отложенные на его колледж, пойдут на покрытие нанесённого ущерба. Отец спрашивает: «И разве стоила одна ночь всего этого?», но сын отвечает, что провёл ночь бесподобно. Потом он успокаивается и спрашивает Томаса о количестве людей, побывавших на вечеринке, на что Томас отвечает: «Не знаю, может тысячи полторы или даже две». Отец говорит Томасу: «Не думал, что ты на такое способен, я всегда думал, что ты неудачник».

Томас приезжает в школу на сгоревшем минивэне, где его встречают Коста, Джей Би и Дэкс. В этот момент выясняется, что у Дэкса пропали родители, а живёт он один. Они заходят в школу и ученики встречают их бурными овациями, Томас видит Кирби, но она ухмыляется и уходит, он догоняет её и просит прощения. Кирби прощает его.

В выпуске телевизионных новостей рассказывают о дальнейшей судьбе героев, где в интервью телеканалу на вопрос: «Не хотите ли вы извиниться?» Коста просит ведущую надеть что-нибудь облегающее и приглашает её на следующую вечеринку.

В ролях

Премьера 
Мировая премьера фильма состоялась в Китайском театре Граумана 29 февраля 2012 года. Ранее предполагалось, что премьера состоится в ноябре 2011 года, однако дата была перенесена на март 2012 года. В широкий прокат лента вышла 1 марта 2012 года в Австралии, Нидерландах, Новой Зеландии. 2 марта 2012 года в широкий прокат вышел в США, Великобритании, Ирландии и Канаде. Премьера в России состоялась 2 апреля 2012 года.

Кассовые сборы 
Кассовые сборы фильма в мире составляют $102 731 865, из них в России $3 351 273. Картина набрала в России 506,3 тыс. зрителей. Предназначено для зрителей старше 18 лет.

Номинации 
Оливер Купер был номинирован на 2 награды MTV Movie Awards 2012. А также был номинирован саундтрек к фильму исполнителя Kid Cudi с треком «Pursuit of Happiness» (Steve Aoki Remix).

Релиз 
Фильм стал самым скачиваемым с торрент-трекеров в 2012 году.

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные фильмы кинорежиссёров
Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Псевдодокументальные фильмы
Фильмы Silver Pictures
Фильмы Warner Bros.